Leo Glynn est un personnage de fiction de la série télévisée Oz, interprété par Ernie Hudson.

Biographie

Personnalité 
Leo Glynn est le directeur de Oz, la prison où se déroule la série et c'est lui qui tient les décisions importantes en ce qui concerne la vie carcérale au long de la série.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction afro-américain
Républicain de fiction
Personnage de fiction masculin
Personnage de fiction créé en 1997